Il singolare del Qatar Total Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

La detentrice del titolo era Viktoryja Azaranka ed è riuscita a difenderlo superando in finale Serena Williams per 7-66, 2-6, 6-3.

Teste di serie 
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Viktoryja Azaranka (campionessa)
  Serena Williams (finale)
  Marija Šarapova (semifinale)
  Agnieszka Radwańska (semifinale)
  Angelique Kerber (secondo turno)
  Sara Errani (quarti di finale)
  Petra Kvitová (quarti di finale)
  Samantha Stosur (quarti di finale)
  Marion Bartoli (secondo turno)

  Caroline Wozniacki (quarti di finale)
  Nadia Petrova (terzo turno)
  Marija Kirilenko (ritirata, primo turno)
  Ana Ivanović (terzo turno)
  Dominika Cibulková (ritirata)
  Roberta Vinci (secondo turno)
  Sloane Stephens (secondo turno)
  Lucie Šafářová (secondo turno)

Wildcard 

  Fatma Al-Nabhani (primo turno)
  Ons Jabeur (primo turno)

  Heidi El Tabakh (primo turno)

Qualificate 

  Julija Putinceva (primo turno)
  Anastasija Rodionova (secondo turno)
  Bethanie Mattek-Sands (primo turno)
  Vera Duševina (primo turno)

  Tadeja Majerič (primo turno)
  Nadežda Kičenok (primo turno)
  Ekaterina Byčkova (secondo turno)
  Caroline Garcia (secondo turno)

Lucky Losers 

  Dar'ja Gavrilova (secondo turno)

  Mervana Jugić-Salkić (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Qatar Total Open 2013
WTA Tour 2013